La abreviatura CC. AA. puede referirse a:
 las comunidades autónomas, entidades territoriales españolas que están dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes propios;
 los Comandos Autónomos Anticapitalistas o, simplemente, Comandos Autónomos, organizaciones armadas activas en el País Vasco y Navarra (España) durante las décadas de 1970 y de 1980;
 las ciencias ambientales, disciplina científica.